

Места 
 Минск — город, столица Белоруссии.
 Миньск-Мазовецки — город в Польше.
Аэропорты:
 Минск — основной аэропорт Белоруссии.
 Минск-1 — аэропорт в Минске.
Станции железной дороги:
 Минск-Пассажирский — основная станция в Минске.
 Минск-Южный — станция в Минске.
 Миньск-Мазовецки — город в Польше.
 Минск — деревня в России (Красноярский край, Большемуртинский район).

Персоны 
 Минск и Бу — персонажи игры Baldur’s Gate

Объекты, названные в честь Минска 
 «Минск» — марка белорусских мотоциклов.
 «Минск» — марка белорусских холодильников.
 «Минск» — баскетбольный клуб.
 «Минск» — футбольный клуб.
 «Минск» — женский футбольный клуб.
 «Минск-2» — футбольный клуб.
 Стадион ФК «Минск»
 «Минск» — название хоккейного клуба «Керамин» в 1999—2001 годах.
 «Минск» — тяжёлый авианесущий крейсер Черноморского флота ВМФ СССР и ВМФ России в 1978—1994 гг.
 «Минск» — корабль Балтийского флота серии Ленинград в 1938—1963 гг.
 «Минск» — семейство советских ЭВМ.
 «Минск» — гостиница в Минске.
 «Минск» — бывшая гостиница в Москве на Тверской улице, снесена в 2006 году.
 (3012) Минск — астероид.
 «Минск-Арена» — спортивно-развлекательный комплекс в Минске.
 «Минск» — концертный зал в Минске.
 «Минск» — Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Минске.
 «Минск» — кинотеатр в Москве (Можайское ш., 54)
 «Минск» — большой десантный корабль Балтийского флота ВМФ России (с 1983 г.).

В политике 
 Минск — 1 — перемирие в Донбассе, 5 сентября 2014 года.
  — перемирие в Донбассе, 11-12 февраля 2015 года.

См. также 
 Минск-2 (значения)